Цнал — село в Хивском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Цнал как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено у , на правом берегу реки Цмур в 24 км юго-восточнее районного центра — села Хив.

Инфраструктура 
Село электрифицировано, газифицировано. Имеется ФАП, школа, сельский дом культуры, две библиотеки, 3 магазинов, 1 мечеть.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хивского района
Муниципальные образования Хивского района
Сельские поселения Дагестана